Мисс Мира 2012 () — 62-й конкурс красоты Мисс Мира, прошел 18 августа 2012 года в Ордосe, Внутренняя Монголия, КНР. После окончания конкурса победительница Мисс Мира 2011 Ивиан Саркос короновала новую победительницу Мисс Мира 2012 представительницу Китая — Юй Вэнься.

Результаты

Континентальные королевы красоты

Участницы

Судьи 
Жюри конкурса красоты.

 Джулия Морли – Председатель «Мисс Всемирной Организации»
 Майк Диксон
 Андрей Минарик – парикмахер для мероприятия
 Стэн Рейнольдс
 Джоди Рейнольдс
 Шеф Мандела 
 Чжан Зилин – победительница Мисс мира 2007
 Джейн Ван
 Альфреда Берк
 Шеньжань Он

Центры

Полемика

Международные вещатели 

 : Star World
 : TPA
 : Direct TV
 : Direct TV
 : Direct TV
 : Armenia TV
 : Direct TV
 : FOXTEL-E!
 : ZNS
 : SRK showtime
 : Direct TV
 : Obshchenatsional'noe Televidenie
 : STAR!
 : Channel 5
 : Direct TV
 : Unitel
 : Direct TV
 : RTRS, FTV
 : BTV
 : Universo Online
 : Direct TV
 : Star World
 : Star World
 : E!
 : Direct TV
 : Canal 13
 : CCTV 2
 : Canal 1
 : TDS
 : Sigma TV
 : STAR! & TNT
 : Direct TV
 : Direct TV
 : Direct TV
 : Dalycartoon
 : Kanal 2
 : DRG TV
 : STAR!
 : Fiji Broadcast Corporation
 : STAR!
 : Paris Premiere
 : Telemedia
 : E!
 : GBC
 : Direct TV
 : Paris Premiere
 : Canal 11
 : Direct TV
 : Telesistema
 : Star World
 : STAR!
 : Zee Cafe
 : RCTI
 : Manoto
 : E! Entertainment
 : E!
 : TVJ
 : Star World
 : Royal Media Services Ltd.
 : T Cast
 : Star World
 : STAR!
 : LBCI
 : Lietuvos rytas TV
 : STAR!
 : Star World
 : Sitel
 : Star World
 : Star World
 : Direct TV
 : Paris Premiere
 : MBC
 : Galavision
 : Star World
 : UBS TV
 : STV
 : Star World
 : NBC
 : Star World
 : STAR!
 : Star World
 : Canal 2
 : Silverbird
 : TV2
 : DRG TV
 : STAR!
 Pacific Islands: Star World
 : Star World
 : Telemetro
 : Star World
 : LaTele
 : Direct TV
 : tv5
 : Polsat
 : Sic Internacional
 : WIPR-TV
 : Star World
 : Direct TV
 St. Eustasius: Direct TV
 : Direct TV
 : Direct TV
 : Direct TV
 : Direct TV
 : DRG TV
 : SBC
 : MediaCorp Channel 5
 : Star World
 : SABC 3
 : Mediaset Espana
 : Swazi TV
 : STAR!
 : Star World
 : Channel 3
 : C Television
 : CNBC-e
 : Direct TV
 : Direct TV
 : E! Entertainment, Xbox Live (via Xfinity video on demand application)
 : Direct TV
 : Star World
 : Venevisión
 : Vietnam Television
 : DRG TV
 : ZNBC
 : ZBC

См. также 
 Мисс Вселенная 2012
 Мисс Интернешнл 2012
 Мисс Земля 2012

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт конкурса
 В Китае выбрали самых красивых девушек планеты

Мисс мира
События 18 августа
Август 2012 года
2012 год в Китае
Ордос